O Oi Rio Pro 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 11 a 22 de maio na Praia do Pepê, Rio de Janeiro e foi disputada por 36 surfistas, sendo 10 brasileiros. O campeão foi o Filipe Toledo que derrotou o Bede Durbidge na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Oi Rio Pro
Liga Mundial de Surfe
Rio Pro
Oi Rio Pro